galaretnica (Ascocoryne) – rodzaj grzybów
 galaretnica (Collema) – rodzaj porostów